Campotéjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campotéjar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Campotéjar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar